MPi 69 ist die Kurzbezeichnung für zwei Maschinenpistolenmodelle:
 Steyr MPi 69
 KK-MPi 69